Colla ima više značenja:
 Colla, Catanzaro
 Colla, Cosenza
 Colla, Mantua
 Colla, Massa-Carrara
 Colla, Messina
 Colla, Piacenza
 Colla, Potenza